Andrews Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Andrews Hill (Connecticut)
 Andrews Hill (Georgia)
 Andrews Hill (Maine)
 Andrews Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Andrews Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Andrews Hill (Montana)
 Andrews Hill (Oklahoma)
 Andrews Hill (Rhode Island)
 Andrews Hill (Texas)